Antônio José Ferreira Lima (Barreiros, 1886 — ?, ? de ?) foi um espírita brasileiro.

De origem humilde, como os seus pais possuíam poucos recursos, tornou-se arrimo da família aos 13 anos de idade. Por ser afro-descendente sofreu com o preconceito em sua época.

Juntamente com Manoel Arão de Oliveira Campos e Manoel Vianna de Carvalho fundou a Cruzada Espírita Pernambucana, em 1923.

Naturais de Barreiros (Pernambuco)
Espíritas do Brasil